Die 3. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 2. bis 8. Mai 1983 in Kopenhagen, Dänemark statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Vorrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 1. Runde - Teil 2
 2. Runde
 3. Runde
 Viertelfinale

1983 Damendoppel
Weltmeisterschaft 1983
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1983